O Estádio Municipal Frei Arnaldo Castilho, também conhecido como Solteirão, é um estádio de futebol localizado na cidade de Ilha Solteira, no estado de São Paulo. Pertence à Prefeitura local e tem capacidade para 5.540 pessoas.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Ligações externas 
 Templos do Futebol

Arnaldo Castilho, Frei
Esporte de Ilha Solteira